J41 peut faire référence à :
 Bronchite chronique simple et mucopurulente, d'après la classification internationale des maladies ;
 Orthocoupole-rotonde décagonale allongée (J41), une figure géométrique.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres